ЦЕВ Лига шампиона је најјаче одбојкашко клупско такмичење у Европи које се одржава од сезоне 1959/60., а у којем играју победници националних првенстава. Одржава се сваке године, а највише успеха до данас има руска екипа ЦСКА из Москве са 13 освојених трофеја. Далеко иза ње на другом месту је руски Зенит из Казања са 6 трофеја, док треће место деле италијанске екипе Модена из Модене и Сисли из Тревиза са по 4 трофеја.

До сезоне 1999/00. такмичење је носило назив Куп европских шампиона, а од сезоне 2000/01. се зове Лига шампиона.

Победници Лиге шампиона

Успеси по клубовима

Успеси по државама

Референце и објашњења

Спољашње везе 

 Сајт ЦЕВ-а 

Међународна одбојкашка клупска такмичења